Натуральне число 2082
 2082 рік до нашої ери
 2082 рік нашої ери